Evert Taube kan syfta på:

Personer 
 Evert Taube (1600-talet) – överste och stamfar till den svenska ätten Taube.
 Evert Vilhelm Taube – militär som var Gustav III:s gunstling.
 Evert Taube (1890–1976) – författare, kompositör, trubadur, lutspelare och konstnär.

Fartyg 
 Evert Taube (fartyg, 1976) – ett svenskt passagerarfartyg
 Evert Taube (fartyg, 1958) – ett passagerarfartyg på Göta kanal

Övrigt 
 Evert Taube (staty, 1996) – en staty av Eino Hanski i Göteborg
 Evert Taube-stipendiet – ett svenskt musik- och litteraturpris instiftat 1960 av Evert Taube
 Evert Taubes terrass – en stensatt plats på västra Riddarholmen i Stockholm
 Evert Taubes värld – en upplevelseattraktion på Liseberg i Göteborg åren 2008–2016